Альбанчес () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Альбанчес — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия.
 Альбанчес-де-Убеда — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Хаэн, в составе автономного сообщества Андалусия. 
 Торрес-де-Альбанчес — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Хаэн, в составе автономного сообщества Андалусия.